Deturnare se poate referi la:

 Deturnare de avion
 Piraterie (deturnarea vapoarelor)
 Deturnare de fonduri